Jméno Vlachovice nese více obcí:
 Vlachovice (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Vlachovice (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
podobný název mají
 Vlachnovice – část obce Jílovice v okrese České Budějovice

Externí odkazy